Dalton City (Illinois)
Dalton City (Lucky Luke)